Дом культуры имени Ильича (В.И. Ленина):
 ДК Ильича (Днепропетровск)
 ДК Ильича (Санкт-Петербург)
 ДК Ильича (Харьков)